Нолвуд има више значења:
 Нолвуд (Илиноис)
 Нолвуд (Тексас)